А-192(М) «Армат» — российская универсальная корабельная артиллерийская установка калибра 130 миллиметров.

Разработана ФГУП «КБ Арсенал» для вооружения новых российских фрегатов проекта 22350, а также других перспективных проектов кораблей. Первоначальный вариант с индексом А-192П был разработан перед самым распадом СССР и в 1991 году дошёл до испытаний, но не был принят на вооружение. Опытно-конструкторские работы по новой корабельной артустановке А-192М завершены в 2018 году, а после завершения квалификационных испытаний в 2021 году началось её серийное производство на ОАО «Машиностроительный завод "Арсенал"». Представляет А-192М собой универсальную автоматическую артустановку среднего калибра способную вести огонь как по надводным и наземным целям, так и по воздушным и противокорабельным ракетам.

Описание 
Артустановка А-192М создана на базе советской АК-130 путём замены двух стволов на один и соответственно из-за этого произошло облегчения её веса, хотя и при этом артустановка А-192М потеряла в скорострельности, также на установке А-192М появилась новая система управления огнём «Пума» разработки московского КБ «Аметист». Облегчение веса А-192М  позволит применять такую мощную артустановку с большим калибром на относительно небольших кораблях  водоизмещением от 2000 тонн. А-192М будет предлагаться на экспорт. В дальнейшем планируется разработка для А-192М новых типов боеприпасов, включая управляемые и активно-реактивные, что значительно расширит её боевые возможности.

Тактико-технические характеристики 
 Число стволов — 1
 Калибр — 130 мм
 Дальность:
 по морским целям — до 23 км
 по воздушным целям — до 18 км
 Углы наведения по вертикали — −15° до +80° (А-192), −12° до +75° (А-192М)
 Угол наведения по горизонтали — ± 170° (А-192), ± 180° (А-192М)
 Скорострельность — до 30 выстрелов/минуту
 Боевой расчёт — 5 человек (А-192), 3 человека (вариант с автоматической подачей боеприпасов А-192М)
 Масса установки — 25 тонн без боезапаса (А-192), 24 т (вариант с автоматической подачей боеприпасов А-192М)
Масса выстрела — 52,8 кг
Масса снаряда — 33,4 кг
Боекомплект установки — от 22 до 60 выстрелов

См. также 
 А-190
 АК-130

Ссылки 
А-192 на сайте разработчика

Оружие по алфавиту
Корабельная артиллерия среднего калибра
Артиллерия калибра 130 мм
Корабельная артиллерия России
Военная продукция петербургского завода «Арсенал»